Rovira puede estar vinculado o referido a:

 Rovira (apellido), apellido español.
 Ana María Rovira (1947-), botánica española, cuya abreviatura en botánica es 'Rovira'.